Nationale Unie (België), de samenwerking tussen katholieken, socialisten en liberalen in België kort na de Eerste Wereldoorlog
 Nationale Unie (Belgische partij), een voormalige politieke partij in België
 Nationale Unie (Nederlandse beweging), een Nederlandse rechtse anti-democratische studieclub die bestond tussen 1925 en 1934
 Nationale Unie (Nederlandse partij), een voormalige politieke partij in Nederland, die bestond van 1956 tot 1960
 Nationale Unie (Israël), een politieke partij in Israël
 Nationale Unie (Suriname), een politieke partij in Suriname
 Nationale Unie (Portugal), een voormalige politieke partij in Portugal, die bestond van 1933 tot 1970
 Nationale Unie (VAR), een politieke partij in de Verenigde Arabische Republiek
 Nationale Unie (Zwitserland), een voormalige politieke partij in Zwitserland